|}

Die Bahnstrecke Salerno–Reggio di Calabria ist der südlichste Teil der Nord-Süd-Verbindung auf dem italienischen Festland und verbindet die Metropolen Salerno in der Region Kampanien und Reggio Calabria in der Region Kalabrien miteinander.

Geschichte

Planung und Bau 

Der Bau einer direkten Verbindung zwischen Battipaglia und Reggio Calabria war aufgrund einer Vielzahl an Kunstbauten eine große Herausforderung und wurde zunächst einspurig zwischen 1883 und 1895 verwirklicht. Der Abschnitt zwischen Salerno und Battipaglia wurde im Rahmen des Baus einer weiteren Bahnverbindung nach Süden, der Bahnstrecke Battipaglia–Metaponto bereits am 20. Mai 1866 vollendet.

Im Jahr 1866 erwarb die Eisenbahngesellschaft  die Konzession für den Bau einer Verbindung von Metaponte über Controne bis nach Reggio Calabria und Tarent. Dies wurde durch das Gesetz zur Reorganisation der Eisenbahnen von 1865 ermöglicht. Die Kombination mit der Bahnstrecke Battipaglia-Potenza-Metaponto brachte ab dem Jahr 1880 erstmals eine durchgängige Schienenverbindung bis zur Straße von Messina. Allerdings hatten die beiden Strecken auch eine Gesamtlänge von etwa 670 Kilometern.

Schon 1861 wurde der Bau der  von mehreren Parteien vorgeschlagen, da sie von großem Nutzen für die Regionen Kalabrien und Sizilien war. Im Jahr 1870 wurde sie schließlich von der Regierung  genehmigt, und man begann mit der Durchführung von Studien. Diese Studien betrachteten einerseits den Bau durch das „“ über Eboli, andererseits eine Streckenführung durch den Cilento über Valle della Lucania nach Sapri. Um beide Varianten gab es in der Folge erhitzte Debatten im Parlament, vor allem zwischen den Abgeordneten aus den Regionen Basilikata und Kampanien. Erst 1879 wurde endgültig festgelegt, dass beide Varianten vom Staat gebaut werden sollten.

Des Weiteren führte die Nutzung der Schiene für den Transport von Zitrusfrüchten aus Kampanien und Sizilien in jenen Jahren zu einem stärkeren Transportaufkommen, da der Anbau und Handel der Früchte staatlich begünstigt wurde. Nach dem Abschluss von Handelsabkommen mit den amerikanischen- und mitteleuropäischen Staaten über den Handel mit Zitrusfrüchten rückte die Planung und Verwirklichung der Bahnstrecke weiter in den Vordergrund, da durch die Fertigstellung der Schienenstrecke der Verkehr deutlich schneller und auch preiswerter werden würde. Zwischen 1883 und 1887 konnten dann die ersten Streckenabschnitte Battipaglia-Agropoli-Vallo Castelnuovo (50 km) sowie Reggio Calabria-Bagnara (29 km) dem Verkehr übergeben werden.

Währenddessen begann, wenn auch sehr langsam, der Bau der Strecke durch das Vallo di Diano. Die Bauarbeiten der 78 Kilometer der Strecke von Sicignano degli Alburni bis nach Lagonegro dauerten bis in das Jahr 1892. Dann wurden die Bauarbeiten jedoch aufgrund der schwierigen topographischen Verhältnisse nicht mehr fortgeführt. Das begonnene Teilstück wurde schließlich als Bahnstrecke Sicignano degli Alburni–Lagonegro bis zur Stilllegung der Strecke im Jahr 1987 betrieben. Im Jahre 1889 wurde das Teilstück Vallo della Lucania-Pisciotta für den Verkehr freigegeben. In den folgenden Jahren wurde die Strecke nach und nach fertiggestellt. Schwierig gestalteten sich dabei vor allem die zahlreichen und langen Tunnel und Brücken auf den Abschnitten zwischen Agropoli-Scalea sowie zwischen Palmi und Villa San Giovanni. Im Jahr 1895, nach zwölf Jahren Bauzeit wurden die Gleise der Ferrovia Tirrenica Meridionale bei Paola schließlich verbunden und der Bau damit vollendet.

Betrieb und Ausbau 

Die Attraktivität der schnelleren und deutlich kürzeren Verbindung sorgte auf Anhieb für eine kontinuierliche und stetige Zunahme des Güter- und Personenverkehrs. Die neue Bahnstrecke sorgte für neue Arbeitsplätze und eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Es bildeten sich neue Zentren. Von Paola aus folgte der Bau von weiteren Bahnstrecken nach Catanzaro (1899) und Cosenza (1915) und von Gioia Tauro aus nach Cinquefrondi. Auch der Tourismus kam in Schwung. Der Ort Guardia Piemontese profitierte mit seinem Thermalbad, es entstanden Hotels in Paola und Sapri, aber auch die Infrastruktur der Bahnstrecke selbst wurde erweitert. Es entstanden  Güterterminals, weitere Bahnhöfe und Reparatur-Werkstätten.

Im Jahr 1939 wurde die Elektrifizierung abgeschlossen und damit eine neue Ära eingeleitet. Der Verkehr konnte nun mit den wesentlich leistungsfähigeren Elektro-Lokomotiven FS E.626, FS E.326 und FS E.428 betrieben werden. In den 60er Jahren erreichte die Strecke ihre Kapazitätsgrenze als Folge der steigenden Passagiers- und Frachtverkehrs insbesondere von Lebensmitteln aus Sizilien. Die Folge war der Ausbau der bestehenden Strecke mit einem zweiten Gleis, sowie eine teilweise Neuanlage der Streckenführung. Die bestehenden Tunnel wurden zeitgenössischen Bauweisen anpasst, die Strecke wurde gradliniger durch den Bau von neuen längeren Brücken und Tunneln, insbesondere auf den  Streckenabschnitten zwischen Agropoli und Praia a Mare und zwischen Palmi und Villa San Giovanni. Die erste Phase der Modernisierung wurde in den späten 1960er Jahren vollendet. Die 1970er Jahre brachten eine zweite Phase der strukturellen Modernisierung mit dem Bau von zwei komplett neuen zweigleisigen Abschnitten zwischen Praia und Scalea sowie zwischen Rosarno und Lamezia (damals Eufemia Lamezia). Die alte Strecke durch die Städte Vibo Valentia, Pizzo Calabro, Tropea und Nicotera wurde jedoch nicht aufgegeben, sondern blieb eingleisig und für Regionalverkehr in Betrieb.

Streckenbeschreibung

Streckenverlauf 
Der Bahnhof von Salerno wird südostwärts am Küstenstreifen verlassen und danach in der Ebene des Flusses Sele geradlinig Battipaglia an den westlichen Ausläufern der Monti Picentini erreicht. Nahezu direkt Richtung Süden verläuft die Bahnstrecke bis kurz vor Agropoli, wo das Gebirge des Nationalparks Cilento unmittelbar an das Tyrrhenische Meer heranreicht. Nunmehr hält sie sich an die Ostflanke des Testenetals landeinwärts und gelangt bergan zum mehr als 4 km langen Tunnel Galleria Rutino unter dem gleichnamigen Ort. An der Südseite des Bergrückens wird das Tal des Alento südwärts weiter bis zum Meer bei Ascea benützt. An der Steilküste geht es dann mit zahlreichen Kunstbauten bis zum Bahnhof Pisciotta-Palinuro, von wo aus wieder ins Landesinnere ostwärts abgebogen wird. Unter Querung mehrerer Bergrücken und Täler nördlich des Monte Bulgheria wird beim Bahnhof Pollicastro-Bussentino wieder die Meeresküste erreicht und bis Sapri grosso modo der Küstenstreifen genutzt. Von Sapri aus geht es in großzügig durchtunnelten Hanglagen die Steilküste bis kurz vor Tortora, wo dem flachen Küstenstreifen (mit Unterbrechung durch die Galleria San Giorgio vor Scalea) und südlich von Scalea ab etwa Diamante nahezu stets der Küstenlinie über Paola bis zum Bahnhof Lamezia Terme Centrale (etwas über 100 km Streckenlänge) gefolgt wird. Letztgenannter Bahnhof befindet sich etwas im Landesinneren in der Ebene von Lamezia, in der – gebündelt mit der Autostrada A2 – bis zum Südzipfel der Ebene nördlich von Vibo Valentina die Bahnstrecke angelegt wurde.

Durch das heranrückende Gebirge nimmt die (Neu)Trassierung hier wieder aufsteigende Hanglage ein und hinterfährt die im Capo Vaticano mündende bergige Landzunge (im Gegensatz zur an der Küste über Ricadi gebauten Altstrecke) geradlinig mit mehreren kilometerlangen Tunnels in die Ebene von Gioia Tauro hinein. Südlich davon, insbesondere ab Palmi, erforderte die lange Steilküstenpassage wieder zahlreiche Kunst- und insbesondere Tunnelbauten, ehe Villa San Giovanni erreicht wird. Die restliche Passage bis Reggio di Calabria indes fügt sich technisch unaufwändig in den Küstenstreifen ein.

Ausbauzustand 

Die Strecke ist heute durchgängig zweigleisig und elektrifiziert. Ob sie für den italienischen Schnellverkehr in Zukunft ausgebaut, oder eine völlig neue Trasse gebaut wird, ist zurzeit noch unklar. Die Bahnverbindung Salerno–Reggio Calabria ist Teil des transeuropäischen Eisenbahnachse Berlin–Palermo. Die Finanzierung dieses Projektes ist noch offen.

Nutzung 

Die Bahnstrecke wird noch mangels Alternativen im gemischten Verkehr betrieben. Sowohl Güterzüge, wie auch Regional- und Fernzüge, wie der Frecciabianca nutzen die Strecke. Eine Fahrt mit dem Frecciabianca dauert heute 3:41 Stunden, mit dem Frecciargento 3:14 Stunden. Seit Juni 2020 verbinden die schnellsten italienischen Züge Turin mit Reggio di Calabria; sowohl Frecciarossa-Züge der Trenitalia wie italo-Züge von Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) nahmen diese Verbindung auf.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kampanien
Bahnstrecke in Kalabrien
Bahnstrecke in der Basilikata